David Berger peut désigner :
 David Berger (1950-), ancien député canadien et ambassadeur en Israël ;
 David Berger, professeur d'histoire, rabbin et écrivain ;
 David Mark Berger, athlète olympique tué lors du massacre de Munich ;
 David Berger, théologien catholique et professeur allemand ;
 David Berger, journaliste sportif de Canal+, au Québec.